Nyerere est un nom de famille porté notamment par :
 Julius Nyerere (1922-1999), homme politique et président tanzanien,
 Maria Nyerere (1930), son épouse, personnalité tanzarienne.

Homonymie de patronyme